
Десна́ может означать:

 Дёсны — мягкие ткани, покрывающие края челюстей

Реки 
Десна (от  «правый») — название ряда притоков, впадающих в более крупные реки с правой стороны (при движении от устья к истоку). Поскольку в настоящее время понятие «левых» и «правых» притоков, «левого» и «правого» берега рассматривается при движении в противоположную сторону (от истока к устью), то Десной оказались названы левые притоки.

 Десна (приток Днепра) — река в России и на Украине.
 Десна (приток Южного Буга) — река на Украине.
 Десна (приток Пахры) — река в Московской области.
 Десна (приток Гуслицы) — река в Московской области.
 Десна (приток Белой) — река в Тверской области.
 Десна (приток Вязьмы) — река в Тверской области.
 Десна (приток Найбы) — река в Сахалинской области.
  — река в Йизерских горах в Чехии, левый приток Каменицы, образуется слиянием Белой Десны и Черной Десны.
 Десна (приток Моравы) — река в Чехии, левый приток Моравы.

Населённые пункты 
 Десна — посёлок, Брянская область, Россия.
 Десна — деревня, Новомосковский административный округ Москвы.
 Десна — деревня, Молоковский район, Тверская область, Россия.
 Десна — посёлок городского типа, Украина.
 Десна — посёлок городского типа, Украина.

Разное 
 «Десна» — учебный центр сухопутных войск Вооружённых сил Украины.
 «Десна» — боевой корабль ВМФ Российской империи и СССР.
 «Десна» — пивзавод в Чернигове, Украина.
 «Десна» — футбольный клуб из Чернигова.
 «Десна-2» — футбольный клуб из Чернигова, фарм-клуб команды «Десна».
 «Десна» — название футбольного клуба «Бежица» из Брянска в 1963—1994 годах.
 «Десна» — первый в СССР кассетный магнитофон.
 «Десна» — марка советского городского складного велосипеда, популярного в 1980-е годы. Выпускался на Жуковском велосипедном заводе, в городе Жуковка, Брянской области.

См. также 
 

 Десница